YSlow — расширение для браузера Mozilla Firefox, измеряющее скорость загрузки страницы и её отдельных компонентов. Кроме измерения скорости, проводится анализ всех компонентов: есть ли заголовки, вынесены ли стили и скрипты в отдельные файлы, используется ли компрессия, перенаправления, анализируется даже взаимное расположение компонентов на странице и даются рекомендации по оптимизации, основанные на собственных исследованиях и тестах Yahoo в этой области.

Расширение работает не самостоятельно, а в качестве компонента, встраиваемого в расширение Firebug.

Примечания

Ссылки 
 Главная страница YSlow
 Страница расширения на mozilla.org
 Speeding Up Your Web Site — статья Yahoo об оптимизации сайтов
 ASP.NET — YSlow and ASP.NET: 100 points «A» grade is possible — статья об оптимизации ASP.NET сайтов
 Описание и практический пример использования YSlow

Расширения Firefox